Jan I van de Velde (1568–1623) – kaligraf
 Jan II van de Velde (1593–1641) – rytownik, malarz, drukarz i wydawca
 Jan Jansz. van de Velde lub Jan III van de Velde (1619/20?–1662) – malarz